Luigi Roncagli (1881-1951) – presbitero italiano
 Luigi Roncagli (1767-1832) – scultore italiano